Сесе може да се односи на:

 Сесе (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Сесе (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Сесе сир Тиј, насељено место у Француској, у департману Златна обала